Le Hurghada International 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 28 mars au 4 avril 2009. Le tournoi appartient à la catégorie PSA 5 Star et est doté de  de prix.

Ramy Ashour remporte son deuxième Hurghada International consécutif, en battant Grégory Gaultier en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Hurghada International féminin 2009
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2009
Squash en 2009
Sport en Égypte en 2009
Sport en mars 2009
Sport en avril 2009